Interprete – traduttore orale
 Interprete – un attore di film e telefilm, teatro, spettacoli televisivi
 Interprete – un cantante, uno strumentista o un musicista
 Interprete – in informatica, programma in grado di leggere ed eseguire un certo tipo di codice sorgente
 Interprète – frazione del comune di Montegallo, nelle Marche (Italia)